Эрдинч () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрдинч, Мевлют (род. 1987) — турецкий футболист, игрок клуба «Истанбул Башакшехир» и национальной сборной Турции.
 Эрдинч, Эрол (род. 1945) — турецкий дирижёр, композитор, пианист и педагог.